Гуд ( «хороший, добрый» или Hood (рус. Гуд или Худ) «капюшон, капор» (сравни Робин Гуд < англ. Robin Hood)) — англоязычная фамилия.

Известные носители

А 
  (ур. Кэрролл; 1880—1958) — ирландская бадминтонистка, чемпионка Ирландии среди женщин (1927), в женских (1925) и смешанных (1927) парах, супруга Томаса Дугласа Гуда, мать Деррин, Нормана и Барбары Гуд.
  (род. 1988) — британский регбист, чемпион Премьер-лиги в составе клуба «Сарасинс» (2015, 2016).
 Гуд, Артур (более известен как Том Тит; 1853—1928) — французский журналист, писатель, популяризатор науки.

Б 
  (род. ок. 1920) — ирландская бадминтонистка, чемпионка Ирландии среди женщин (1948—1949), в женских (1948—1952) и смешанных (1949, 1954) парах, дочь Томаса Дугласа и Ады Гуд.
  (1910—2007) — американский тяжелоатлет, участник Олимпийских игр (1932, 1936), брат Уолтера Гуда.
 Гуд, Билл — австралийский автогонщик, серебряный медалист чемпионата Австралии по гонкам на спидкарах (1969).
  (род. 1943) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Норт Мельбурн».
  (род. 1965) — американский политик, член Палаты представителей (с 2021).
  (род. 1984) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.
  (род. 1963) — американский джазовый трубач и контрабасист.

В 
  (1906—2006) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Мэн (1961—1962).
  (род. 1946) — американский политик, член Палаты представителей (1997—2009).

Г 
  (1918—2000) — американский игрок в хоккей на траве, участник Олимпийских игр (1948).

Д 
  (род. 1991) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.
  (1904 — ?) — ирландская бадминтонистка, чемпионка Ирландии в женских парах (1932, 1933), дочь Томаса Дугласа и Ады Гуд.
  (род. 1996) — американский лыжник, участник Олимпийских игр (2018).
 Гуд, Джеймс Уильям (1866—1929) — американский политический деятель.
  (1924—1986) — ирландский хёрлер и игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии по хёрлингу в составе команды графства Уотерфорд (1948).
  (род. 1994) — австралийская баскетболистка, игрок клуов Женской национальной баскетбольной лиги и Женской британской баскетбольной лиги.
  (род. 1937) — американский художник, чьи работы входят в частности в собрания нью-йоркского и лос-анджелесского музеев современного искусства.
  (ур. Райт; род. 1972) — британская бадминтонистка, чемпионка Европы в женских парах (2000) и Игр Содружества в женских (1994, 1998) и смешанных (1998, 2002) парах и в женском командном разряде (1998).
  (1764—1827) — английский учёный, врач, писатель и переводчик.
  (1829—1909) — американский юрист и политик, член Палаты представителей КША (1862—1865) и Палаты представителей США (1875—1881).
  (1936—2016) — агент ФБР, организатор антикоррупционной операции Abscam.
 Гуд, Джон - ирландский тренер по хёрлингу, чемпион Ирландии в качестве тренера клуба "Килтормер" (1992).
 Гуд, Джордж Браун (1851—1896) — американский ихтиолог.
  (род. 1951) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.
  (1933—2017) — британский автогонщик, чемпион Великобритании в подъёме на холм (1961).
 Гуд, Дэвид — австралийский политик, мэр Госнеллса (с 2019).

И 
  (род. 1940) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.
 Гуд, Ирвинг Джон (1916—2009) — английский математик.

К 
  (род. 1991) — ирландский игрок в хоккей на траве, бронзовый медалист чемпионата Европы (2015).
  (род. 1990) — канадский и датский фигурист, чемпионка Дании в танцах на льду (2009).
  (род. 1952) — ирландский англиканский священник, епископ Дерри и Рафо (2002—2019).
  (род. 1958) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Норт Мельбурн».
 Гуд, Кертис (род. 1993) — австралийский футболист.
  (1914—2015) — британский и ямайский контрабасист, лауреат Парламентской джазовой премии за вклад в джазовую музыку (2011).
  (род. 1962) — игрок в американский футбол и актёр, игрок клубов Национальной футбольной лиги.
  — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Индианаполис Колтс».
  — британский драматург и театральный режиссёр.

Л 
 Гуд, Лайман (род. 1985) — американский боец смешанного стиля.

М 
  (род. 1952) — британский лыжник, участник Олимпийских игр (1980).
 Гуд, Майкл Тимоти (род. 1964) — американский астронавт.
 Гуд, Миган (род. 1981) — американская актриса и продюсер.
  (род. 1960) — американский прыгун в высоту, серебряный медалист чемпионата США по лёгкой атлетике (1981).
  (1895—1946) — американская художница и гравёр, чьи работы входят в частности в собрание музея «Метрополитен».
  (1931—2019) — американский химик, президент Американского химического общества (1987) и Американской ассоциации содействия развитию науки (2001), и. о. министра торговли США (1996).
  (род. 1979) — ирландский игрок в хоккей на траве в составе национальной сборной.
  (род. 1971) — канадский музыкант, лауреат премий «Джуно» лучшей группе (2000), за лучшие клип (2003) и рок-альбом (2000, 2011).
 Гуд, Мэттью (род. 1978) — английский актёр.

Н 
  (род. 1989) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.
 Гуд, Натали (род. 1990) — новозеландская сноубордистка.
  (1906—1986) — ирландский бадминтонист, чемпион Ирландии в мужских (1933, 1934) и смешанных (1934) парах, сын Томаса Дугласа и Ады Гуд.

П 
  (1798—1862) — американский юрист и политик, член Палаты представителей (1837—1843).

Р 
 Гуд, Ричард Оллмонд (1873—1953) — британский чиновник, и. о. губернатора Северной Родезии (1923—1924, 1927), отец Уильяма Оллмонда Кодрингтона Гуда.
 Гуд, Ричард (род. 1943) — американский пианист.
  (1927—2007) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.
  (1922—2003) — американский иммунолог, лауреат Международной премии Гайрднера (1970).
  (род. 1933) — британский правовед, член Британской академии (1988) и Королевского общества искусств (1990).
 Гуд, Роналд (1896—1992) — английский ботаник.

С 
 Гуд, Сидни — американская фигуристка, чемпионка США в 14 шагах (1923, 1924, 1926).
  (1756—1822) — американский политик, член Палаты представителей (1799—1801).
  (1819—1901) — австралийский политик, мэр Аделаиды (1863—1864).

Т 
  (1872—1951) — американский политик, мэр Кембриджа (штат Массачусетс; 1914—1915).
  (1900—1983) — канадский политик, член Палаты общин (1949—1957).
  (1938—2015) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.
  (1789—1872) — британский художник, чьи работы входят в частности в собрание галереи «Тейт».
 Гуд, Томас (1799—1845) — английский поэт, юморист и сатирик.
  (1874—1958) — ирландский бадминтонист, чемпион Ирландии в мужских парах (1913), супруг Ады Гуд, отец Деррин, Нормана и Барбары.
  (1933—1994) — канадский политик, член Палаты общин (1968—1972).

У 
  (1885—1963) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (род. 1938) — американский политик, мэр Филадельфии (1984—1992).
  (1798—1859) — американский юрист и политик, председатель Палаты делегатов штата Виргиния (1845—1846), член Палаты представителей США (1875—1881).
  (1876—1967) — канадский политик, член Палаты общин (1921—1925).
  (1907—1986) — британский чиновник, губернатор Сингапура (1955, 1957—1959), сын Ричарда Оллмонда Гуда.
  (1908—2001) — американский тяжелоатлет, участник Олимпийских игр (1936), брат Билла Гуда.

Х 
  (1887—1969) — канадский солдат, кавалер Креста Виктории за участие в Амьенской операции.

Э 
  (род. 1960) — британский бадминтонист, чемпион Англии среди мужчин (1984), в мужских (1986—1988, 1990, 1992) и смешанных (1987, 1989—1991) парах, чемпион Игр Содружества в командном рязряде (1986, 1990).
  (род. 1980) — британский регбист и спортивный комментатор, обладатель Кубка европейских чемпионов в составе клуба «Лестер» (2007).
  (род. 1979) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.

  (род. 1967) — американская легкоатлетка, чемпионка США в беге на 100 м с барьерами (1989, 1993).

Примечания

См. также 
 Гуд (партия) — политсила в ЮАР
 Худ (фамилия)
 Робин Гуд